Posdata o postdata es una anotación que se añade al final de una carta, después de haberla terminado y firmado.

Postdata también puede referirse a:
 Postdata: Grupo musical de género Pop de origen mexicano.
 Posdata: obra de Octavio Paz, continuación de El laberinto de la soledad.
 P.S. I Love You (Posdata te amo): canción que se halla en el primer álbum de The Beatles llamado Please Please Me.